I Do (Acepto), el término puede hacer referencia a:

I Do (2001), canción de Boom Boom Kid del álbum Okey Dokey.
I Do (2011), canción de Colbie Caillat.
I Do (2007), episodio de Lost.